Натуральне число 839
 839 рік до нашої ери
 839 рік нашої ери